Ultime notizie (The Murder Man) – film diretto da Tim Whelan (1935)
Ultime notizie – film per la televisione diretto da Mike Robe (1986)
Ultime notizie – film diretto da Rosanna Benvenuto (1995)